A Temporada da Euroliga de 2019–20 foi a 20ª temporada da era moderna da Euroliga e 10ª com patrocínio da empresa aérea Turkish Airlines. A competição sucedeu a Copa dos Campeões Europeus da FIBA , perfazendo desta forma a 63ª edição continental. O Final Four da temporada seria disputado na Lanxess Arena em Colônia, Alemanha. A temporada foi interrompida e desta forma o torneio foi cancelado em virtude da Pandemia Global de COVID-19.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Quartas de final

Semifinal

Decisão de terceiro colocado

Final

Premiação 

Euroliga
2020 no basquetebol
Eventos desportivos cancelados devido à pandemia de COVID-19